Barbetta ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Barbetta (* 1971), italienischer Geistlicher, Weihbischof in Huari in Peru
 Giulio Cesare Barbetta (1540–1603), italienischer Lautenist und Komponist
 María Cecilia Barbetta (* 1972), deutschsprachige Schriftstellerin